Boody Gilbertson – cestista statunitense
 Gary Gilbertson – compositore statunitense
 Harrison Gilbertson – attore australiano